Uvedalia är ett släkte av gyckelblomsväxter. Uvedalia ingår i familjen gyckelblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gyckelblomsväxter
Uvedalia